Polyphemos ist:

 ein Kyklop der griechischen Mythologie, siehe Polyphem
 Polyphemos (Argonaut), ein Lapith und Teilnehmer an der Argonautenfahrt

Siehe auch:
 Polyphemus
 Polyphem (Begriffsklärung)